

Тшебін — село в гміні Добжиця Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Тшебін — село в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства